Eurycoma är ett släkte av bittervedsväxter. Eurycoma ingår i familjen bittervedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bittervedsväxter
Eurycoma